Collongues pode referir-se a:

 Collongues (Alpes Marítimos)
 Collongues (Altos Pirenéus), comuna francesa do departamento dos Altos Pirenéus.

Desambiguações de topônimos